Lubinus ist der Familienname folgender Personen:
 Eilhard Lubinus (1565–1621), Theologe, Philosoph und Mathematiker
 Hans Lubinus (1893–1973), deutscher Chirurg und Orthopäde
 Johann Lubinus (1865–1937), deutscher Arzt und Orthopäde

Siehe auch:
 Lubina (Name)
 Leobinus von Chartres (auch: Lubinus, frz. Saint Lubin; † 557), Heiliger der katholischen Kirche